Il titolo L'uomo che sussurrava ai cavalli (The Horse Whisperer) può riferirsi a due opere:

L'uomo che sussurrava ai cavalli, romanzo di Nicholas Evans
L'uomo che sussurrava ai cavalli, film di Robert Redford, tratto dal romanzo (1998)